Jangkang (Bantan), een plaats in Indonesië
Jangkang (Dendang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing